Källmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Källmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Källmyrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695521-148519), sjö i Bräcke kommun,  (5,15 ha)
Källmyrtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696350-148522), sjö i Bräcke kommun, 
Källmyrtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (11,9 ha)
Källmyrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707691-152734), sjö i Strömsunds kommun,  (3,8 ha)
Källmyrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708046-153229), sjö i Strömsunds kommun,  (8,86 ha)
Källmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun och Piteå kommun,  (4,93 ha)
Källmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn